Меллау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80227.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Элизабет Викке по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга